Sombre Dimanche () , un morceau de jazz écrit en 1933 par l'artiste hongrois Rezső Seress ;
 Sombre Dimanche, un film français de Jacqueline Audry, sorti en 1948 ;
 Sombre Dimanche, un roman d'Alice Zeniter paru en 2013 et lauréat du prix du Livre Inter.

Voir aussi 

 La Chanson du sombre dimanche, film germano-hongrois de Rolf Schübel, sorti en 1999.